Карел Клостерман (; ,  — , ) — чешский беллетрист.

Родился в семье врача. Изучал медицину, но затем преподавал немецкий и французский языки в реальном училище Пльзени. Романы Клостермана посвящены большей частью описанию жизни в Шумавском округе: V ráji šumavském (1893), Ze světa lesních samot (1894), V srdci šumavských hvozdů (1896), «Skláři» (1897), Domek v Polední ulici (1898), Hostinný dům (1898). Роман Za štěstím (1895) описывает жизнь венских чехов.

Клостерман был дважды женат, умер от эмфиземы лёгких.

Примечания

Литература 
 

Писатели Чехии
Умершие от эмфиземы
Чешские писатели
Немецкие писатели
Похороненные на Центральном кладбище Пльзеня